Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Bretagne 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elica Kostova e Florencia Molinero che hanno battuto in finale Kathinka Von Deichmann e Nina Zander 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Laura Thorpe /  Stephanie Vogt (quarti di finale)
 Paula Cristina Gonçalves /  María Irigoyen (semifinali)

 Alizé Lim /  Aleksandrina Najdenova (quarti di finale)
 Elica Kostova /  Florencia Molinero (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ de Bretagne 2013